Gazety:
 The Citizen (Tanzania)
 The Citizen (RPA)
 The Citizen (New Hampshire)
 The Citizen (Lynn)
 The Citizen (Nowy Jork)
 The Citizen (Auburn)
 The Citizen (Blackburn)